Due operazioni militari hanno portato il nome in codice di "operazione Harpoon":
 Operazione Harpoon (1942) – missione di rifornimento dell'isola di Malta intrapresa dalle forze navali britanniche nel giugno del 1942, sfociata poi nella battaglia di mezzo giugno.
 Operazione Harpoon (2002) – operazione congiunta delle forze canadesi e statunitensi contro gli insorti talebani nella provincia di Paktia, in Afghanistan, nel marzo del 2002.